Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Matuszak (1908−1998) – polski wojskowy, strzelec i działacz sportowy, mistrz świata w strzelectwie
 Dagmara Matuszak − polska ilustratorka, malarka i autorka komiksów
 Grzegorz Matuszak − polski socjolog, polityk, senator
 Rafał Matuszak − polski muzyk, basista
 Włodzimierz Matuszak − polski aktor
 Zygmunt Matuszak − polski historyk wojskowości